Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2019/2020 проходил с 6 по 8 декабря 2019 года на катке Ледовый дворец Алау, Нур-Султан, Казахстан. Забеги проводились на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, командной гонке, командном спринте, а также на 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин.

Рекорды катка

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Ледовый дворец Алау на сайте Speedskatingnews.info
 Результаты этапа

2019 год в конькобежном спорте